Palladium (element), een scheikundig element
 Palladium (beeld), een antiek beeld van de godin Pallas Athena (Minerva)
 de oude naam van Next-Generation Secure Computing Base
 de Palladium-reeks, een serie bibliofiele boeken uitgegeven vanaf 1920
 de Palladium Reeks, een serie wetenschappelijke boeken uitgegeven in de periode 1962-1969
 de naam van diverse gebouwen:
 London Palladium, een theater in Londen, eigendom van Andrew Lloyd Webber (1910)
 Palladium (New York), een concertgebouw en later een nachtclub in New York (1927-1998)
 Hollywood Palladium, een theater in Los Angeles (1940)
 Worcester Palladium, een concertgebouw in Worcester (Massachusetts)
 The Palladium Niteclub, een nachtclub in Christchurch van (1986-1998)
 Palladium (Praag), een winkelcentrum in Praag.